Le Championnat du monde de Superbike 2010 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Après l'abandon de Leon Haslam durant la seconde course à Imola, Max Biaggi devient le premier italien vainqueur du championnat du monde Superbike. Il s'agit également du premier titre pour un pilote Aprilia.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants 

 Tous utilisent des pneus Pirelli.

Références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2010
Sport motocycliste en 2010
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo